Eynde ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Vanden Eynde (1924–1989), belgischer Leichtathletik-Trainer
 Jacob van den Eynde (* ca. 1515; † ca. 1570), niederländischer Staatsmann
 Jos Van Eynde (1907–1992), belgischer Politiker und Journalist
 Willem Van Eynde (* 1960), belgischer Radrennfahrer
 Willy Van den Eynde (* 1943), belgischer Radrennfahrer